Malmö recess kan syfta på:

Malmö recess (1524) – överenskommelsen mellan Sverige och Danmark 1 september 1524 i Malmö
Malmö recess (1662) – en på lantdagen i Malmö 18 september 1662 träffade överenskommelsen emellan svenska regeringens kommissarier och ständerna i de erövrade provinserna